Jacques Berlioz (1889-1969), acteur. 
 Jacques Berlioz (1891-1975), zoologiste, professeur au Muséum national d'histoire naturelle ; 
 Jacques Berlioz (né en 1953), historien, directeur de l'École nationale des chartes de 2006 à 2011 ;